Prezime Kusturica nose sledeće osobe:
 Emir Kusturica
 Maja Kusturica
 Stribor Kusturica